Chris Townsend – effettista statunitense
 Chris Townsend – scrittore e alpinista britannico
 Chris Townsend – direttore commerciale britannico
 Chris Townsend – calciatore gallese
 Chris Townsend – crickettista inglese